Mužská čtyřhra Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do deblové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl druhý nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který však v úvodním kole vyřadila americká dvojice Sam Querrey a Donald Young.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár složený z Fina Henriho Kontinena a Australana Johna Peerse, který ve finále zdolal americké bratrské duo Boba a Mikea Bryanovi po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5 a zvítězil i ve třetím vzájemném utkání a opět bez ztráty setu. V koncovkách obou setů za stavu 6–5 pro vítězný pár si vždy Mike Bryan neudržel své podání. Oba si tak připsali premiérovou grandslamovou trofej z mužské čtyřhry. Pro Kontinena to byl čtrnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peerse pak dvanáctý takový.

Peers se stal prvním australským vítězem v Melbourne od roku 2001, kdy zde triumfoval Todd Woodbridge. Každý z vítězů si do deblového žebříčku připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 650 000 australských dolarů.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Peers uvedl: „Je to úžasný pocit. Viděl jsem některá jména na trofeji, a být teď po boku těch kluků a idolů, ke kterým jsem vzhlížel, je něco, čemu doteď nevěřím.“ Následně ještě pochválil svého spoluhráče: „Jsem rád, že jsem s tebou mohl začít další skvělý rok. Věřím, že naše úspěšná spolupráce bude pokračovat i v dalších měsících.“

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
 ''' Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Feliciano López /  Marc López (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (3. kolo)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (3. kolo)
  Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek (1. kolo)
  Mate Pavić /  Alexander Peya (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (2. kolo)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017